Mally ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Mally (1948–1999), deutsche Schauspielerin, Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Antal Mally (1890–1958), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Ernst Mally (1879–1944), österreichischer Philosoph
 Georg Mally (1793–1858), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Heribert Mally (1929–1995), deutscher Polizeioffizier und Generalmajor (DVP)
 Komlan Mally (* 1960), Politiker in Togo 
 Oliver Mally (* 1966), österreichischer Singer-Songwriter
 Placidus Mally (1670–1745), österreichischer Geistlicher und Abt von Stift Rein
 Remo Mally (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Trude Mally (1928–2009), österreichische Sängerin und Jodlerin
 Wolfgang Mally (* 1952), deutscher Künstler 

Mally ist der Rufname:
 der deutschen Malerin, Karikaturistin und Kopistin Amalie Wilke (1876–1954)

Mally steht für:
 (1179) Mally, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch: 
 Malli
 Maly